Плей-оф Кубка Стенлі 2009 — стартував після регулярного чемпіонату 15 квітня та фінішував 12 червня 2009.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
Бостон Брюїнс, чемпіон Південно-Східного дивізіону, Східної конференції – 116 очок
Вашингтон Кепіталс, чемпіон Південно-Східного дивізіону – 108 очок
Нью-Джерсі Девілс, чемпіон Атлантичного дивізіону – 106 очок
Піттсбург Пінгвінс – 99 очок (45 перемог)
Філадельфія Флайєрс – 99 очок (44 перемоги)
Кароліна Гаррікейнс – 97 очок
Нью-Йорк Рейнджерс – 95 очок
Монреаль Канадієнс – 93 очка

Західна конференція 
Сан-Хосе Шаркс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 117 очок
Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону – 112 очок
Ванкувер Канакс, чемпіон Північно-Західного дивізіону – 100 очок
Чикаго Блекгокс – 104 очка
Калгарі Флеймс – 98 очок
Сент-Луїс Блюз – 92 очка (41 перемога, 8 очок в матчах проти Колумбусу)
Колумбус Блю-Джекетс – 92 очка (41 перемога, 2 очка в матчах проти Сент-Луїсу)
Анагайм Дакс – 91 очко

Плей-оф

Чвертьфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Півфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Фінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Фінал Кубка Стенлі 

Піттсбург Пінгвінс виграв серію 4:3.

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Найкращі воротарі плей-оф 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; ПО = поразки в овертаймі; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 2008—2009